Orange (fruit)#Description
Cellulite (lipodystrophie)